Вайсмайн:

 Вайсмайн — город в Германии.
 Вайсмайн — река в Германии.